L'Espoir Football Club ou Espoir FC peut faire référence à :
L'Espoir FC, un club de football nigerien basé à Zinder ;
L'Espoir FC, un club de football rwandais ;
L'Espoir FC, un club de football béninois ;
L'Espoir FC de Bujumbura, un club de football burundais ;
L'Espoir FC de Mutimbuzi, un club de football burundais